Иаго ап Бели (, , ; около 560—613?) — король Гвинеда с 599 года.

Биография 
Иаго получил королевский титул Гвинеда после кончины своего отца Бели ап Рина.

Наиболее знаменательное явление, случившееся в период его правления — это возвышение соседних англосаксонских королевств: Мерсии при короле Пиббе и Берниции при короле Этельфрите. Существуют данные, позволяющие говорить о некотором виде альянса Иаго и Пиббы, согласно которому, Гвинед получал неприкосновенность от Мерсии в обмен на военную помощь против Нортумбрии.

В 604 году король Дейры Эдвин, смещенный со своего престола Этельфритом, нашел прибежище при дворе Иаго. Очевидно, это послужило королю Нортумбрии формальным поводом к объявлению войны против Гвинеда, основными действиями которой были резня монахов из монастыря Бангор-ис-Койд (согласно «Англосаксонской хронике», было убито 200 монахов, согласно Беде — 1200) и битва при Кайр-Легионе (Честере) в 613 году, закончившаяся поражением союзных войск Гвинеда, Поуиса и Мерсии.

Неизвестно, принимал ли Иаго ап Бели участие в Честерской битве или нет, однако «Анналы Камбрии» датируют эту битву и смерть Иаго одним годом.

Иаго ап Бели наследовал его сын Кадван ап Иаго.

Ссылки 
 Иаго ап Бели на сайте Early British Kingdoms 

Родившиеся в 560-е годы
Умершие в 610-е годы
Правители королевства Гвинед
Правители Европы VI века
Правители Европы VII века
Персоналии Уэльса VI века
Персоналии Уэльса VII века